Aida opera
Aida musical
Aida keresztnév
Aida vászonfajta
Aida autó-versenypálya Japánban
Aida32 rendszertesztelő program
Aida64 rendszertesztelő program